SIV, förkortning för:

 SiV – en studentkår vid Linnéuniversitetet, se Studentkåren i Växjö
 SIV-regeln – en minnesregel inom kemi
 SIV (virus), Simian immunodeficiency virus

Se även
Siv (namn) – ett kvinnonamn